Streudorf steht für:

 Streusiedlung, eine dörfliche Siedlungsform
 Streudorf (Gunzenhausen), einen Ortsteil der Stadt Gunzenhausen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern